Воренсбург има више значења:
 Воренсбург (Њујорк)
 Воренсбург (Илиноис)
 Воренсбург (Мисури)